ФК Жељезничар се односи на више босанскохерцеговачких фудбалских клубова:

 ФК Жељезничар Бања Лука
 ФК Жељезничар Добој
 ФК Жељезничар Сарајево
 ФК Жељезничар Српско Сарајево

Види још 
 ФК Железничар
 НК Жељезничар
 НК Железничар